WEW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wee Waa (Australia)